Giesbach ist der Name von Fließgewässern:
 Giesbach (Hundsbach), Quellbach des Hundsbachs, bei Pechtnersreuth (Waldsassen), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Giesbach (Lempe), rechter Zufluss der Lempe in Hombressen (Hofgeismar), Landkreis Kassel, Hessen
 Giesbach (Rhein), Fluss in Rösrath und Köln, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Giesenbach
 Gießbach